Magallanes je španjolsko ime Ferdinanda Magellana. Može značiti i:

Filipini:
 Magallanes (Agusan del Norte), glavni grad filipinske regije Agusan del Norte
 Magallanes (Cavite), grad u filipinskoj provinciji Cavite
 Magallanes (Sorsogon), grad u filipinskoj provinciji Sorsogon

Čile:
 XII. regija Magallanes y de la Antártica Chilena, regija u Čileu
 Magallanes (pokrajina), pokrajina u regiji Magallanes
 Punta Arenas, glavni grad regije i pokrajine Magallanes (ranije ime grada bilo je Magallanes)

Sveci: 
 Cristóbal Magallanes Jara, meksički svetac
 Nicholas Magallanes, meksički svetac

Razno:
 Mageljanov prolaz, morski prolaz između Atlantika i Tihog oceana
 Sveučilište Magallanes, univerzitet u Punta Arenasu

Povezani članci 
 Ferdinand Magellan
 Magellan (razdvojba)